Fogyasztáselmélet, mikroökonómia
Fogyasztáselmélet, makroökonómia
Fogyasztáselmélet, marketing
Fogyasztáselmélet, szociológia
Bourdieu fogyasztáselmélete